Уепако има више значења:

 Уепако (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Уепако (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Уепако (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику